Константи́н Ме́льник:
 Мельник, Константин Константинович (род. 1927) — французский разведчик, политолог и писатель.
 Мельник, Константин Павлович (епископ Владимир; род. 1968) — епископ Украинской православной церкви.